Biagio Meccariello (1991) – calciatore italiano
 Pierpaolo Meccariello (1932-2008) – storico italiano